

Geografia 
 Cornellà de Llobregat – comune spagnolo nella comunità autonoma della Catalogna
 Cornellà del Terri – comune spagnolo nella provincia di Girona, in Catalogna

Persone 
 Joan Cornellà –  illustratore e fumettista spagnolo

Altro 
 Cornellà Centre – stazione della metropolitana di Barcellona
 Cornellà-Riera – stazione della metropolitana di Barcellona